Kinderstar steht für:
 Kinderstar (Musik), Person, die ihre ersten Erfolge im Musikbereich bereits im Kindesalter erlangt hat
 Kinderstar, Bezeichnung für minderjährige Schauspieler, siehe Kinderdarsteller